Los Maquis hace referencia a:
Los Maquis, localidad de la Región de Coquimbo, Chile.
Los Maquis, localidad de la Región de O'Higgins, Chile.